La Série des Caraïbes 2010,  du nom, se tient du 2 au 7 février 2010. 

Elle met aux prises les champions de République dominicaine, Leones del Escogido, du Mexique (championnat hivernal), Naranjeros de Hermosillo, de Porto Rico, Indios de Mayagüez, et du Venezuela, Leones del Caracas. 

Les parties se disputent au Venezuela à l'Estadio Nueva Esparta (16 100 places) de Porlamar, sur l'île de Margarita. La compétition se déroule sur modèle de championnat sur six jours, chaque formation affrontant deux fois ses adversaires, une fois en position d'équipe recevante, une fois en position d'équipe visiteuse. Le premier match du jour se tient de 14 à 17 H (sauf le match d'ouverture, programmé de 13 à 17 H) et le second de 20 à 23 H.

L'épreuve est remportée par le Dominicains des Leones del Escogido qui enlèvent leur troisième succès après leurs victoires en 1988 et 1990. 

Avec une moyenne au bâton de 0,348, deux coups de circuit et quatre points produits, Fernando Martínez sous contrat chez les Mets de New York, est désigné MVP du tournoi.

Classement

Calendrier

Notes et références

Liens externes 
 / Site officiel

2010
Baseball en 2010
Baseball au Venezuela